Bei den XIII. Südpazifikspielen 2007 auf Samoa wurden zwei Wettbewerbe im Fußball ausgetragen. Am Turnier der Männer nahmen zehn, am Turnier der Frauen, welches zum zweiten Mal nach 2003 ausgetragen wurde, neun Mannschaften teil. Alle Spiele wurden in der Zeit vom 25. August bis 7. September 2007 im Toleafoa J. S. Blatter Soccer Stadium in Faleata in der Nähe der Hauptstadt Apia ausgetragen.

Männerturnier 
Das Männerturnier diente gleichzeitig als 1. Runde der Ozeanien-Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 und als Qualifikation für die Fußball-Ozeanienmeisterschaft 2008. Gespielt wurde in zwei Gruppen a fünf Teams. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Mannschaften auf den Medaillenrängen qualifizierten sich für die Ozeanienmeisterschaft bzw. die 2. Runde der WM-Qualifikation.

Tuvalu war nur assoziiertes Mitglied der OFC und kein FIFA-Mitglied und hätte sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren können. Es war das erste Mal, dass ein Nicht-FIFA-Mitglied an einer WM-Qualifikation teilnahm.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier 
Das Frauenturnier diente gleichzeitig der Ermittlung des Gegners für Neuseeland im Play-Off der Ozeanienzone für das olympische Frauenfußballturnier 2008 in China. Gespielt wurde in zwei Gruppen a fünf bzw. vier Teams. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Papua-Neuguinea unterlag Neuseeland im Play-Off für das Olympische Frauenfußballturnier am 8. März 2008 mit 0:2.

Weblinks 
 Details zu den Turnieren 2007 auf rsssf.com (engl.)

2007
Sudpazifikspiele 2007
Sportveranstaltung in Samoa